Георги Шейтанов може да се отнася за:

 Георги Шейтанов (1896 – 1925), български анархист
 Георги Шейтанов (р. 1972), български футболист
 Георги Шейтанов (1921 – ?), български партизанин